Die Sony Ericsson Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. März bis 5. April 2009 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch die Sony Ericsson Open 2009 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Nikolai Dawydenko, der aufgrund einer Fußinfektion nicht am Turnier teilnehmen konnte. Im diesjährigen Finale setzte sich Andy Murray gegen Novak Đoković in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:5 durch. Dies war sein dritter Turniersieg bei einem Masters-Turnier sowie elfter Karriere-Titel. In der laufenden Saison war es ebenfalls sein dritter Titel, nachdem er bereits die Turniere von Doha und Rotterdam gewinnen konnte. Im Doppel gewannen im letzten Jahr die Brüder Bob und Mike Bryan den Titel, sie schieden in diesem Jahr im Halbfinale aus. Das Finale gewannen Max Mirny und Andy Ram gegen Ashley Fisher und Stephen Huss in drei Sätzen mit 6:74, 6:2, [10:7]. Für Mirny war es bereits der vierte Titel in Miami. Er konnte das Turnier in den Jahren 2003, 2005 und 2006 jeweils gewinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.645.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 24. April 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)